Die Ligue 2 2015/16 war die 77. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 31. Juli 2015 und endete am 13. Mai 2016. Zweitligameister wurde ES Troyes AC.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen der FC Évian Thonon Gaillard, der FC Metz und RC Lens dazu, aus der dritten Liga stiegen Red Star Paris, FC Bourg-Péronnas und Paris FC auf.

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Siehe auch 
 Ligue 1 2015/16
 Coupe de France 2015/16

Weblinks 
Offizielle Website der Ligue 2 (englisch)
Tabelle und Ergebnisse
Komplette Torjägerliste

Einzelnachweise 

2015/16
Fußballsaison 2015/16